

Манассас — місто, штат Джорджія
 Манассас — місто, штат Вірджинія